Ladies, qui signifie « Dames » en Anglais, peut faire référence à :

Musique

Barenaked Ladies, un groupe de rock alternatif canadien ;
Death of a Ladies' Man, un album de Leonard Cohen paru en 1977 ;
Ladies First, sorti le , troisième album studio du groupe français Jack the Ripper ;

Cinéma

Ladies of Leisure, un film américain réalisé par Frank Capra, sorti en 1930 ;
Pretty Ladies, un film américain de Monta Bell sorti en 1925 ;
Satreelex, the Iron Ladies est une comédie thaï sortie en 2000 ;
The Ladies Almanack, un film américain réalisé par Daviel Shy, sorti en 2017.

Sport

Ladies European Tour (LET), circuit professionnel des golfeuses (« proettes ») créé en 1979 ;
Flanders Ladies Trophy, tournoi international de tennis, exclusivement féminin, se déroulant depuis 1987 à Coxyde en Belgique ;

Géographie

Ladies View, un point de vue panoramique sur les lacs de Killarney ;

Locution

, une locution anglaise qui signifie « Mesdames et Messieurs ».

Article connexe

Lady